Bagre-guri, bagre-guru ou bagre-guriaçu é o nome vulgar dado às seguintes espécies de peixe:
 No Rio Grande do Sul, a Genidens genidens (Valenciennes, 1840)
 Sciadeichthys luniscutis (Valenciennes, 1840)

Desambiguação